GPD est un sigle qui peut désigner :
 Groupement de plongeurs démineurs, une unité de la Marine nationale française.
 GPD Win Max, un ordinateur portable/console de jeu 

gpd est un sigle qui peut désigenr :
 gallon per day, une unité de mesure de débit.